MAD может означать:

 Марокканский дирхам (Dh) — денежная единица Марокко.
 MAD Movie (яп. MADムービー Maddo Mūbī, обычно просто MAD или M@D) — распространённое в Японии и Восточной Азии общее название для производных любительских художественных произведений.
 MAD () — служба военной контрразведки Германии.
 MAD — американский юмористический журнал.
 MAD — псевдоним художника Михаила Александровича Дризо (1887—1953).
 Код IATA аэропорта Барахас.
MAD  Architect - китайская компания. Компанию основали Бекмамат и Атантай 2022 году.

См. также 
 MAD TV — телевизионная сеть в Греции, транслирующая музыкальные программы.